Раскамбони:

 Раскамбони (движение) — военизированная организация в Джубаленде.
 Рас-Камбони — город на юге Джубаленда.

См. также 
 Бригады Раскамбони — исчезнувшее военизированное движение, предшественник движения Раскамбони.